«Цветы» () — серия стандартных марок Германии. Первые марки серии были выпущены 3 января 2005 года немецкой почтовой компанией Deutsche Post AG и федеральным Министерством финансов Германии.

Описание 
На каждой марке изображён декоративный цветок, культивируемый в Германии.

Все марки отпечатаны в Федеральной типографии в Берлине () методом многоцветной офсетной печати на мелованной бумаге. Марки имеют размер 21,5 × 30,13 мм.

Конкурс 
В 2007 году был объявлен конкурс на лучший сюжет для новой марки из «цветочной серии». Из более чем  вариантов жюри выбрало фотографию гвоздики, сделанную Марио Штрассером (). «Цветок-победитель» вышел в свет 9 октября 2008 года на марке номиналом в 25 евроцентов.

Перечень марок серии

См. также 
 История почты и почтовых марок Германии

Примечания

Литература 
 Die Postwertzeichen der Bundesrepublik Deutschland. — Deutschen Post AG, 2005, 2006 und 2008.
 Michel Deutschland-Katalog. — Unterschleißheim: Schwaneberger Verlag GmbH.
 van Loo W. «Rosige Zeiten?»: Die neuen Fälschungen «Gartenrose» // Philatelie. — 2009. — Heft-Nr. 389. — S. 21 f. — November. [Статья из журнала .]

Ссылки 
 Dauerserien-Produktliste der deutschen Post
 Klein und Neumann KommunikationsDesign
 Artikel über Stefan Klein und Olaf Neumann

Стандартные марки Германии
Растения на марках
Декоративные растения